Cette page traite d'un plan dans le jeu de rôle Donjons et dragons ; pour les autres usages, voir Élysée.

Dans le jeu de rôle médiéval-fantastique Donjons et Dragons (D&D), les Élysées sont un plan d'existence d'alignement neutre bon. Il fait partie des plans extérieurs dans la cosmologie standard de D&D, qui est employée dans les décors de campagne de Planescape, Greyhawk, et plusieurs éditions des Royaumes oubliés.

Description 

Le bien est ce qui définit les Élysées. La nature y est belle et luxuriante et les habitants en sont paisibles. Les visiteurs ont tendance à y oublier leurs soucis extérieurs, au point de pouvoir perdre toute volonté de partir et rester piégés. (De la même façon que la Gaste Grise, le plan du mal pur, fait perdre tout espoir aux personnes qui la traversent, qui risquent de s'y arrêter à jamais.)

Les Élysées sont constitués de quatre strates superposées les unes aux autres. Le fleuve Océan, qui relie tous les plans du bien, traverse chacune de ces strates.

Strates

Amoria 

Amoria est la première strate des Élysées. C'est un vaste bocage accueillant au climat extrêmement doux et paisible. C'est ici que les déesses Isis et Ishtar ont leurs royaumes, ainsi que les seigneurs des guardinaux (des créatures célestes humanoïdes à tête d'animal) et la faction de l'Ordre Transcendental.

Éronie 

L'Éronie est une strate montagneuse où le fleuve Océan forme des cascades et cataractes. C'est un lieu où le bien est tempéré par les défis de la nature sauvage. Les dieux Enlil et Nanna-Sin ont leurs royaumes ici.

Béliérine 

La Béliérine est un vaste marais où se dilue l'Océan. Elle concentre tous les côtés positifs des marais en en oubliant les côtés négatifs : c'est une terre de vie féconde baignée d'un brouillard luisant mais dépourvue d'insectes et de maladies.

Thalassie 

La Thalassie est une mer, la source du fleuve Océan qui s'en élève. Quelques îlots percent la surface de la Thalassie, mais de nombreux royaumes marins vivent en dessous. C'est ici que le dieu Pélor, du monde de Greyhawk, a son royaume.

Habitants 

Les Élysées hébergent de nombreux suppliants, des anges, et des guardinaux.

Influence historique 

Les Élysées sont inspirés des champs Élysées de la mythologie grecque : le lieu des Enfers où les héros et les gens vertueux goûtent le repos après leur mort.

Références 

  David Cook et al., Guide des plans pour le MD, in Planescape cadre de campagne, TSR, Lake Geneva, 1996
  Jeff Grubb, Bruce R Cordell, David Noonan et al., Manual of the Planes, Wizards of the Coast, Seattle, 2001

Plan extérieur